Brunel (geslacht) (Prunella), een plantengeslacht uit de lipbloemenfamilie
Brunel International, een Nederlandse detacheerder
Personen met de achternaam Brunel:
 Olivier Brunel (ca. 1540–1585) was een ontdekkingsreiziger uit Brabant en pionier in de handel met Rusland. 
 Marc Isambard Brunel (1769-1849), Frans-Brits ingenieur en vader van Isambard Kingdom
 Isambard Kingdom Brunel (1806-1859), Brits ingenieur en zoon van Marc Isambard